Дмитрий Дьяконов:
 Дьяконов, Дмитрий Алексеевич (1917—1987) — советский дипломат.
 Дьяконов, Дмитрий Иванович (1853—1888) — русский физик.
 Дьяконов, Дмитрий Игоревич (1949—2012) — советский физик-теоретик, доктор наук.